Dachsbracke steht für folgende Hunderassen:

 Alpenländische Dachsbracke (auch Österreichische Dachsbracke)
 Schwedische Dachsbracke, siehe Drever
 Westfälische Dachsbracke